Junge Gemeinde hat folgende Bedeutungen:

Junge Gemeinde (evangelisch) als Organisationsform der evangelischen Jugendarbeit
Junge Gemeinde (Verlag) ist auch ein Verlag
Katholische junge Gemeinde